Die 6. UEC-Bahn-Europameisterschaften der Elite (UEC Track Elite European Championships) fanden vom 14. bis 18. Oktober 2015 im Velodrome Suisse im schweizerischen Grenchen statt.

Die Europameisterschaften gehören zu den zehn Wettbewerben auf dem Weg zur Qualifikation für die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro. Die Rennen finden in 21 Disziplinen statt; erstmals wurde bei einer EM ein Ausscheidungsfahren ausgetragen.

„Ich bin sehr glücklich, dass Swiss Cycling den Zuschlag zur Ausrichtung der Bahn-EM bekommen hat. Neben der Stärkung der Disziplin Bahn in der Schweiz wollten wir die Europameisterschaften in Grenchen ausrichten, damit unsere Fahrer ähnliche Bedingungen wie bei den Olympischen Spielen haben. Die EM wird Teil einer optimalen Vorbereitung auf die Spiele in Rio sein“, sagte Thomas Peter, Chef Leistungssport bei Swiss Cycling.

Erfolgreichste Mannschaft der Europameisterschaften war die aus Großbritannien mit sechs Goldmedaillen, von denen fünf von zwei weiblichen Sportlern errungen wurden: Katie Archibald und Laura Trott errangen je dreimal Gold (eine davon gemeinsam in der Mannschaftsverfolgung). Die sechste Goldmedaille der Briten ging an den Bahn-Vierer aus Jonathan Dibben, Owain Doull, Andrew Tennant und Bradley Wiggins. Wiggins feierte mit diesem Sieg seine erfolgreiche Rückkehr auf die Bahn.

Die meisten Medaillen gewann die Niederländerin Elis Ligtlee, die sich zweimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze in allen Kurzzeitdisziplinen sichern konnte. Zweimal Gold errang die Russin Anastassija Woinowa und fuhr dabei im 500-Meter-Zeitfahren mit 32,794 Sekunden einen neuen Weltrekord. Mit drei Goldmedaillen in Kurzzeitdisziplinen war der Niederländer Jeffrey Hoogland der beste männliche Fahrer. Erfolgreichster Fahrer in den Ausdauerdisziplinen war der Spanier Sebastián Mora mit zwei Goldmedaillen.

Vor ausverkauftem Haus wurden die heimischen Rennfahrer für ihre Medaillen besonders gefeiert: Stefan Küng wurde Europameister in der Einerverfolgung, gemeinsam mit dem Vierer (Silvan Dillier, Frank Pasche, Théry Schir) errang er zudem Silber in der Mannschaftsverfolgung. Tristan Marguet gewann Silber im Scratch und Claudio Imhof Bronze im Punktefahren.

Zeitplan

Resultate

Sprint

Keirin

Zeitfahren

Teamsprint

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Punktefahren 

Bei gleicher Punktzahl entscheidet die Platzierung im Endspurt über den Gesamtrang.

Scratch

Ausscheidungsfahren

Omnium

Madison (Zweier-Mannschaftsfahren)

Medaillenspiegel

Aufgebote 
Gemeldet wurden rund 300 Sportlerinnen und Sportler aus 25 Nationen, darunter:

Deutschland 
 Kurzzeit Frauen: Kristina Vogel (Erfurt/Team Erdgas.2012), Miriam Welte (Otterbach/1. FC Kaiserslautern)
 Kurzzeit Männer: Maximilian Dörnbach (Heiligenstadt/Sprinterteam Thüringen), Joachim Eilers (Chemnitz/Chemnitzer PSV), Robert Förstemann (Gera/SSV Gera), Maximilian Levy (Cottbus/Team Erdgas.2012), Max Niederlag (Heidenau/Chemnitzer PSV)
 Ausdauer Frauen: Charlotte Becker (Berlin/Hitec Products), Lisa Klein (Lauterbach/Bigla Pro Cycling Team), Anna Knauer (Schernfeld/Rabo Liv Women Cycling Team), Mieke Kröger (Bielefeld/Velocio-SRAM), Stephanie Pohl (Cottbus/RSC Cottbus), Gudrun Stock (München/RSC Turbine Erfurt)
 Ausdauer Männer: Henning Bommel (Berlin/rad-net Rose Team), Roger Kluge (Eisenhüttenstadt/IAM Cycling), Leif Lampater (Waiblingen/RSV Irschenberg), Lucas Liß (Bergkamen/rad-net Rose Team), Leon Rohde (Wedel/LKT Team Brandenburg), Nils Schomber (Grevenbroich/rad-net Rose Team), Kersten Thiele (Sinsheim/rad-net Rose Team), Domenic Weinstein (Bad Dürrheim/rad-net Rose Team)

Österreich 
 Andreas Graf, Stefan Matzner, Andreas Müller, Tobias Wauch

Schweiz 
 Frauen: Doris Schweizer (VC Pfaffnau Roggliswil, Bigla Pro Cycling Team), Virginie Pointet (Geneveys-Coffrane, VC Vignoble Colombier)
 Männer: Olivier Beer (VC Mendrisio, VC Mendrisio-PL Valli), Silvan Dillier (VC Alperose Schneisingen, BMC Racing Team), Stefan Küng (VC Fischingen, BMC Racing Team), Tristan Marguet (RC Olympia Biel, Roht-Skoda), Frank Pasche (VC Mendrisio, VC Mendrisio PL Valli), Loïc Perizzolo (VC Mendrisio, Team Chris Net), Théry Schir (VC Orbe, BMC Development Team)

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2015
Radsportveranstaltung 2015
Bahnradsport-Wettbewerb in der Schweiz
Sportveranstaltung im Kanton Solothurn
Sport (Grenchen)
Veranstaltung in Grenchen